Nieuwe Vecht (theekoepel), theekoepel van de buitenplaats Leeuw en Vecht in de Nederlandse plaats Maarssen
Nieuwe Vecht (Utrechtse watergang), watergang in de Nederlandse plaats Utrecht
Nieuwe Vecht (Zwolse watergang), watergang in de Nederlandse plaats Zwolle